Schleps bezeichnet: 
 Schleps, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Stare Ślepce

Schleps ist der Familienname folgender Personen: 
 Karl Schleps (1802–1840), österreichischer Hofarchitekt